Esistono più comuni francesi con questo nome

Vareilles – Creuse
Vareilles – Saona e Loira
Vareilles – Yonne